У́лица Артамо́нова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 

 Улица Артамонова — улица в Воронеже.
 Улица Артамонова — улица в Москве.